Пень (греч. pinax «балка», др.-инд. pinakam «дубина, палка»), Карша — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного. 

Пнем так же называют нижнюю часть живого дерева, от корневища (комля) до первых сучьев. Пни с корнями — Корчи, Корши. Процесс полного удаления пня из грунта (корчевание) может быть сложным и трудоёмким. Пень может быть как ещё живым (тогда из него ещё может снова вырасти дерево — пнёвая поросль), так и мёртвым.

Пень может использоваться в качестве топлива или как осмол — для выгонки смолы. В качестве сырья в смолоскипидарном и канифольно-экстракционном производствах применяется ядровая часть пня.

Нижняя часть ствола — наиболее молодая у дерева. Пни лиственных пород имеют спящие почки. Поэтому часто при рубке в лиственных лесах оставляют пни высотой 5—10 см для создания возможности естественного вегетативного лесовозобновления.

В фольклоре 
В русском фольклоре пень иногда упоминается, как способ наказания отрицательных персонажей (бороду злодея зажимают в расщепленном топором пне).

Пословицы 
 «Либо в стремя ногой, либо в пень головой.»
 «Через пень, через колоду.».

См. также 

 Кормовой пень

Примечания

Литература

Ссылки 
 ГОСТ 17462-84 Продукция лесозаготовительной промышленности. Термины и определения 

Побег
Лесоматериалы